Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1989 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1989. Rozegrano cztery eliminacje wstępne, cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Wojciech Załuski.

Finał 
 Leszno, 15 października  1989
 Sędzia: Marek Czernecki

Bibliografia 
 

1989
1989 w sporcie żużlowym
1989 w polskim sporcie